Peregrine Osborne (2. książę Leeds)
 Peregrine Osborne (3. książę Leeds)